Сеид сэр Абдулла ибн Халифа (; 12 февраля 1910 — 1 июля 1963) — 10-й султан Занзибара.

Биография 
Был сыном султана Занзибара Халифы ибн Харуба. Его отец царствовал очень долго, и на момент его смерти в 1960 году Абдулла оказался самым старшим из выживших сыновей. Однако сам он в это время тоже был уже в преклонном возрасте, и пробыл на троне всего три года. Он был менее популярен, чем его отец. Его правление было непростым, так как он страдал от сильных болей в ногах, из-за чего ему пришлось ампутировать обе ноги. Сначала были проведены похороны конечности, а после смерти султана были проведены другие похороны, чтобы воссоединить его тело с его ногами.

После смерти ему наследовал его сын Джамшид.

Дети 
 принц Сеид Джамшид ибн Абдулла
 принцесса Сеида Сугия бинт Абдулла
 принцесса Сеида Синдия бинт Абдулла
 принц Сеид Мод ибн Абдулла
 принцесса Сеида Шариффа бинт Абдулла
 принц Сеид Харуб ибн Абдулла

Примечания 

Султаны Занзибара